Magnis bezeichnet
 Kastell Magnis, ein ehemaliges römisches Militärlager am Hadrianswall in Carvoran, Northumberland
 Magnis (Kenchester), eine ehemalige römische Stadt bei Kenchester in Herefordshire
 Magnis (Adelsgeschlecht),  ein österreichisch-böhmisch-mährisches und schlesisches Adelsgeschlecht

Magnis ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Magnis (* 1979), deutscher Journalist und Autor
 Esther Maria Magnis (* 1980), deutsche Religionswissenschaftlerin, Historikerin und Schriftstellerin

 Gabriele von Magnis (1896–1976), Fürsorgerin, Sonderbeauftragte des Breslauer Bischofs Adolf Bertram für die Betreuung der katholischen "Nichtarier" Oberschlesiens
 Valerian von Magnis (1586–1661), Provinzial der österreichisch-böhmischen Ordensprovinz des Kapuzinerordens, kaiserlicher Diplomat

sowie 
 De magnis conjunctionibus, (De magnis conjunctionibus et annorum revolutionibus ac eorum profectionibus), ein frühmittelalterliches Manuskript des persischen Mathematikers, Astronomen und Astrologen Albumasar.
 Magnis Ridge, Gebirgskamm in der Britannia Range, Transantarktisches Gebirge, Antarktika
 Magnis Valley, Tal in der Britannia Range, Transantarktisches Gebirge, Antarktika